Donald puede estar referido a:

Personajes históricos 
 Donald I de Escocia ((812-862), rey de los Pictos de 858 a 862.
 Donald II de Escocia (?-900), rey de Escocia, e hijo de Constantino I.
 Donald III de Escocia (1033-1099), rey de Escocia, y segundo hijo conocido de Duncan I de Escocia.

Personajes de ficción 
 Pato Donald, personaje de animación creado por Walt Disney.

Personas con pseudónimo 

 Donald, pseudónimo habitual del periodista español Miguel Pérez Ferrero (1905-1978) en el diario ABC.

Geografía, territorios, condados, ciudades 
 Donald (Oregón), ciudad ubicada en el condado de Marion, en el estado estadounidense de Oregón.

Personas con nombre de pila Donald 
 Donald Clifton Mc Cluskey, (1946-), cantante argentino.
 Donald David Dixon Ronald O’Connor (1925-2003), cantante, bailarín y actor estadounidense.
 Donald Ervin Knuth (1938-), estadounidense, uno de los más reconocidos expertos en ciencias de la computación por su fructífera investigación dentro del análisis de algoritmos y compiladores.
 Donald Franciszek Tusk (1957-), político polaco, líder de la Plataforma Cívica, y ex primer ministro de Polonia.
 Donald George Crisp (1882-1974), actor cinematográfico británico ganador de un Oscar, así como guionista, productor y director cinematográfico.
 Donald Henry Pleasence (1919-1995), actor inglés apodado el "hombre de los ojos hipnóticos".
 Donald Henry Rumsfeld (1932-), político estadounidense.
 Donald McKinley Glover (1983-), actor, rapero, productor, y guionista estadounidense.
 Donald McNicol Sutherland (1935-), actor de cine de nacionalidad canadiense.
 Donald Paul Bellisario (1935-), productor de televisión y guionista que creó y a veces escribió, episodios para varias series de televisión.
 Donald Trump (1946-), ejecutivo, empresario y presidente de Estados Unidos desde 2017 hasta 2021.
 Donald Watson (1910-2005), activista británico y fundador de la Vegan Society.
 Donald Woods Winnicott (1896-1971), pediatra, psiquiatra y psicoanalista inglés.
 Kurt Donald Cobain (1967-1994), músico estadounidense, conocido particularmente por ser el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda grunge 'Nirvana'.